Липовица — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Липовица — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Липовица — деревня в Сокольском районе Вологодской области России.
 Липовица — деревня в Кумёнском районе Кировской области.

Сербия 
 Липовица — населённый пункт в общине Бараево города Белграда.
 Липовица —  населённый пункт в общине Власотинце Ябланичского округа.
 Липовица — населённый пункт в общине Деспотовац Поморавского округа.
 Липовица — населённый пункт в общине Лебане Ябланичского округа.
 Липовица — населённый пункт в муниципалитете города Лесковац Ябланичского округа.

Украина 
 Липовица — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.

Река 
 Липовица — река в Тамбовской области России, приток Цны.

См. также 
 Большая Липовица